Особлага (, ), нем. до 1945 года Хоценплоц (,  (Hotz'plotz, Хоцлоц)) — муниципалитет в Чехии, в Особлажском выступе Чехии, на реке Особлага.

Географическое положение 
Муниципалитет расположен на северо-востоке Чехии, в Моравскосилезском крае, в районе Брунталь. Площадь составляет 1816 га. Микрорегион, к которому относится город — Особлажско.

Население

Уроженцы 
 Бертольд Энглиш (1851—1897) — австрийский шахматист.

Города-побратимы 
  Избицко

Достопримечательности 
 еврейское кладбище
 узкоколейная железная дорога Особлага — Тршемешна в Силезии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сайт Микрорегиона Особлажско 

 
Населённые пункты Моравскосилезского края